Референдумы в Швейцарии проходили 4 марта, 10 июня и 2 декабря 2001 года. В марте прошло три референдума по народным инициативам «по присоединению к Европейскому союзу», «по снижению оплаты медицинского обслуживания» и «по снижению максимальной скорости в городах до 30 км/ч». Все три были отклонены. В июне прошли референдумы по двум поправкам к федеральному закону о Швейцарской армии и по федеральной резолюции об отмене требования разрешения для основания диоцеза. Все были отклонены.

В декабре прошли 5 референдумов: по федеральной резолюции о расходах (одобрен) и по четырём народным инициативам «за обеспечение страхования по старости и по потере кормильца — налог на энергию вместо налога на работу», «за аутентичную политику безопасности и Швейцарию без армии», «солидарность создаёт безопасность: за добровольную гражданскую мирную службу» и «за налог на прирост капитала». Все инициативы были отклонены.

Результаты

Примечания 

Референдумы 2001 года
2001 год в Швейцарии
2001
Швейцария